Молочник:
 Молочник (профессия)
 Молочник (посуда)
 Молочник (роман) — роман Анны Бернс, изданный в 2018 году и получивший Букеровскую премию.

См. также 
 Молочница